Johann Georg von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Johann Georg (Brandenburg) (1525–1598), Kurfürst von Brandenburg
 Johann Georg (Brandenburg-Jägerndorf) (1577–1624), Administrator des Bistums Straßburg und Herzog zu Jägerndorf